Онежец может означать:
 Онежский тракторный завод
 Онежец (футбольный клуб, Петрозаводск)
 Онежец (клуб по хоккею с мячом)
 Онежец (стадион)